Грегори Эдвард Смит (, род. , Торонто, Канада) — канадский и американский актёр и режиссёр.

Биография

Ранние годы 
Грегори Смит родился 6 июля 1983 года в Торонто. Его младший брат — актёр Дуглас Смит (род. 1985).

Карьера 
В детском возрасте Грегори Смит играл небольшие роли в различных телевизионных сериалах («Улицы Правосудия», «Боишься ли ты темноты?», «Комиссар полиции», «Горец» и др.). В 1994 году исполнил одну из главных ролей в детском фильме «Андре».

В пятнадцать лет он снялся в фильме «Солдатики», что принесло ему широкую известность, а в 2000 году его партнёром по съёмочной площадке становится Мел Гибсон в фильме «Патриот». С 2002 по 2006 год Грегори играл в сериале «Любовь вдовца», который пользовался большой популярностью в США. С 2010 по 2015 годы исполнял главную роль в сериале «Копы-новобранцы».

С 2012 года Смит работает как режиссёр.

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
 2012—2015 — Копы-новобранцы (5 эпизодов)
 2013 — Метод (к/м фильм)
 2014—2017 — В надежде на спасение (8 эпизодов)
 2015—2019 — Стрела (7 эпизодов)
 2016—2020 — Легенды завтрашнего дня (6 эпизодов)
 2017 — Сумеречные охотники (1 эпизод)
 2017—2019 — Флэш (4 эпизода)
 2018 — Зацепка (2 эпизода)
 2018—2019 — Ривердейл (3 эпизода)
 2018—2020 — Супергёрл (2 эпизода)
 2019 — Невыразимое (3 эпизода)
 2019—2020 — Бог меня зафрендил (2 эпизода)
 2020 — Кэти Кин (1 эпизод)
 2021—2022 — Супермен и Лоис (6 эпизодов)

Ссылки